La gara di spada a squadre maschile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2015 si è svolta il 17-18 Luglio 2015 all'Olimpijskij di Mosca.
La vittoria è andata all'Ucraina che ha battuto in finale la Corea del Sud.

Podio

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Piazzamenti

Tabellone 5º-8º posto

Tabellone 9º-16º posto

Tabellone 13º-16º posto

Riferimenti

Altri progetti 

Campionati mondiali di scherma 2015